

W Polsce 
 Horodyszcze – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Wisznice
 Horodyszcze – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm
 Horodyszcze – część miasta Chełm w woj. lubelskim
 Horodyszcze – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów

 Horodyszcze – gromada w powiecie chełmskim
 Horodyszcze – gromada w powiecie włodawskim

 Horodyszcze – starożytna osada położona na terenie wsi Trepcza, w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok

Miejscowości na Białorusi 
 Horodyszcze – osiedle typu miejskiego w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim
 Horodyszcze – wieś w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego. Miejscowość wchodzi w skład sielsowietu Dymitrowicze
 Horodyszcze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Horodyszcze – osiedle w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie berezyńskim
 Horodyszcze – osiedle w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, sielsowiecie Kołodziszcze
 Horodyszcze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, sielsowiecie Szczomyślica
 Horodyszcze – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Krasne.
 Horodyszcze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, sielsowiecie Biarozki
 Horodyszcze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, sielsowiecie Wołkołata
 Horodyszcze – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.
 Horodyszcze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.
 Horodyszcze – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
 Horodyszcze – dawny folwark. Tereny, na których był położony leżą obecnie na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

Miejscowości na Ukrainie 
 Horodyszcze ­– miasto w obwodzie czerkaskim
 Horodyszcze – osiedle typu miejskiego obwodu ługańskiego
 Horodyszcze (Городиська) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rohatyńskim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie derażniańskim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie szepetowskim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie dąbrowickim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie korzeckim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie rówieńskim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie kozowskim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zborowskim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie kiwereckim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie kowelskim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie łuckim
 Horodyszcze – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie łuckim,
 Horodyszcze – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie andruszowskim

Kolej 
 Horodyszcze – przystanek kolejowy na Ukrainie w Horodyszcze, w rejonie żydaczowskim
 Horodyszcze – stacja kolejowa na Ukrainie, w mieście Horodyszcze w obwodzie czerkaskim
 Horodyszcze – stacja kolejowa na Białorusi, w Horodyszcze, w rejonie mińskim

Zobacz też 
 Horodyszcze-Kolonia – wieś w Polsce
 Horodyszcze Bazyljańskie – wieś na Ukrainie
 Horodyszcze Wielkie – wieś na Białorusi
 Horodyszcze Wielkie – szczyt górski na Ukrainie
 ORP Horodyszcze – monitor rzeczny